Fărcaș se poate referi la:
localitatea Fărcaș, Dolj, reședința Comunei Fărcaș, Dolj
Dumitru Fărcaș (n. 1938), taragotist român de muzică folclorică
Alexandru Fărcaș (n. 1959), politician român
Bogdan Fărcaș (n. 1990), fotbalist român
Farcaș, voievod din sudul Olteniei (în secolul al XIII-lea)

Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară